Dudley Ryder (1691-1756), avocat, diariste et homme politique britannique ;
 Dudley Ryder,  comte de Harrowby (1762-1847), homme politique britannique ;
 Dudley Ryder,  comte de Harrowby (1798-1882), homme politique britannique ;
 Dudley Ryder,  comte de Harrowby (1831-1900), homme britannique.